Adebayo Adigun (nacido el 15 de noviembre de 1990) es un futbolista nigeriano que se desempeña como defensa.

Trayectoria

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Nigeria
Futbolistas del Shooting Stars Sports Club
Futbolistas del Kashiwa Reysol
Futbolistas del Tokyo Verdy
Futbolistas del Sunshine Stars FC
Futbolistas del FK Ventspils